Вале́рий Казако́в:
 Казаков, Валерий Николаевич (1938—2019) — советский и украинский учёный-физиолог, профессор Донецкого медицинского университета, ректор, академик АМН Украины, Герой Украины.
 Казаков, Валерий Николаевич (род. 1955) — член Союза писателей России с 1994 года, лауреат Всероссийского конкурса короткого рассказа.
 Казаков, Валерий Петрович (1934—2010) — советский и российский физико-химик, член-корреспондент РАН.